A Ceratizit Challenge by La Vuelta (anteriormente conhecida como Madrid Challenge by La Vuelta) é uma corrida de ciclismo feminina profissional de dois dias de competição espanhola que se disputa em Madrid coincidindo com o penúltimo e no mesmo dia da etapa final da Volta a Espanha em setembro.

Imitando a experiência do Tour de France com seu La Course by Le Tour de France, criada em 2014, uma vez publicados os calendários os organizadores da corrida espanhola decidiram criar uma corrida feminina similar para a Volta 2015. Depois de uma primeira negativa a UCI reorganizou o calendário para localizar esta corrida a 13 de setembro (última dia da Volta masculina).

Criou-se em 2015 na categoria 1.1; depois da criação do UCI World Tour Feminino em 2016 ascendeu a essa máxima categoria mundial.

O traçado consiste no mesmo que umas horas depois realizam os homens da Volta a Espanha, neste caso dando 15 voltas ao circuito totalizando 85,7 km. Para não coincidir com Volta esta se realiza pela tarde enquanto a masculina entrou a dito circuito pela noite. Ao igual que La Course destaca pela quantia dos seus prêmios -os mesmos que numa etapa da Volta-.
Como novidade neste ano, no dia anterior celebrar-se-á uma etapa de contra relógio por equipas em Boardilla do Monte (Madrid), passando a ser uma prova por etapas.

Ao igual que a Volta a Espanha e Tour de France está organizada por Amaury Sport Organisation, de facto faz parte dos eventos relacionados com a disputa da Volta.

Apesar de seu suposto sucesso, ao igual que a La Course by Le Tour de France, foi criticada nesta ocasião pela pouca repercussão e propaganda já que em sua primeira edição a única informação disponível até horas antes de seu início foi um livro de rota difundido pela Real Federação Espanhola de Ciclismo e outros sites especializados.

Palmarés

Outras classificações

Palmarés por países

Ver também 

 Volta a Espanha
 La Course by Le Tour de France

Referências

Ligações externas 

 Site oficial
 A Madrid Challenge by La Vuelta (cqranking.com)
 A Madrid Challenge by La Vuelta (sitiodeciclismo.net)